Sakmann:
 Bert Sakmann
 Doug Sakmann